Personen:

 Jacob Levie de Reeder, een Nederlands pianospeler
 Eggert Reeder, een Duits generaal
 Scott Reeder, een Amerikaans bassist
 René Reeder, een Surinaams rechtsgeleerde en minister
 Martinus Reeder, een Nederlands schilder en tekenleraar

Plaats:

 Reeder, een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota